Dsneladse ist der Familienname folgender Personen:

 Roman Dsneladse (1933–1966), georgischer Ringer
 Surab Dsneladse (* 1992), georgischer Rugby-Union-Spieler